SUV pode-se referir a:
 Veículo utilitário esportivo
 Soldados Unidos Vencerão

Desambiguação